Britse woord voor epitaaf
Epitaph (band), Duitse band
Epitaph (Vagn Holmboe), compositie van Vagn Holmboe
Epitaph (Charles Mingus), album van Charles Mingus
Epitaph (lied), lied van King Crimson en Emerson, Lake & Palmer